Mit der Handball-DDR-Oberliga 1964/65 wurden die DDR-Meister dieser Saison im Hallen- und Feldhandball ermittelt. In der Halle siegte SC DHfK Leipzig, auf dem Feld wurde der SC Lok Leipzig Meister.

Hallenmeisterschaft 

In der Halle wurde erstmals in einer eingleisigen Oberliga mit nur zehn Mannschaften um die Meisterschaft gespielt. Qualifiziert hatten sich die fünf besten Mannschaften aus den beiden Oberligastaffeln der Vorsaison, es gab keine Aufsteiger aus dem Oberligaunterbau. Der SC DHfK Leipzig Meister wurde souverän Meister mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Titelverteidiger ASK Vorwärts Berlin, der zwar die meisten Tore schoss aber 26 Treffer mehr kassierte als der neue Titelträger. Die Oberliga wurde eindeutig von den Sportklubs beherrscht, die vier Betriebssportgemeinschaften (BSG) zierten das Tabellenende. Aus der Oberliga absteigen mussten die BSG Wismut Aue und die SG Dynamo Halle.

Feldmeisterschaft 1965 

Die Feldhandball-Oberliga wurde in dieser Saison letztmals mit zwei Staffeln ausgetragen. Analog zum Hallenhandball wurde zum Spieljahr 1966 auf eine eingleisige Oberliga mit zehn Mannschaften umgestellt. Die jeweils fünf besten Mannschaften der Oberligastaffeln des Jahres 1965 qualifizierten sich für die eingleisige Oberliga.

* über die fehlenden Spiele wurden keine Quellen gefunden

Endspiel – Feld 
(1. August 1965)

SC Leipzig – SC Dynamo Berlin 19:15

Im letzten Endspiel in der Geschichte der DDR-Handballmeisterschaft startete der SC Leipzig furios. Mit überraschenden Spielzügen und großer Laufbereitschaft wurde die unsichere Dynamoabwehr überrannt, nach elf Minuten führten die Leipziger mit 5:0. Beim SC Dynamo erreichte kein Spieler Normalform, erfolgversprechende Konterzüge war Mangelware. Die jungen Spieler Meißner und Schäfer wirkten überfordert. Der SC Leipzig konnte sich auch auf seine Abwehr verlassen, die von Kapitän Winkler umsichtig organisiert wurde. Über die gesamte Spieldauer bot der SC eine harmonisch abgestimmte Mannschaft, in der alle Spieler über sich hinauswuchsen. Bei dem Halbzeitstand von 12:7 war das Spiel im Prinzip schon entschieden. Als der Dynamo-Trainer die totale Offensive anordnete und Böhnisch und Hildebrandt mehr Druck entfachten, kamen die Berliner besser ins Spiel, fanden aber letztlich nicht die ausreichenden Mittel, um das Spiel noch zu drehen. Sie hatten die Möglichkeit in der Schlussphase, als fünf Minuten vor Spielende zwei Leipziger Spieler auf die Strafbank mussten, zu mehr als auf vier Tore an den SC Leipzig heranzukommen reichte es nicht.

Quelle 
 DDR-Sportzeitung Deutsches Sportecho, Jahrgang 1965

Siehe auch 
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1964/65

1964
Handballsaison 1964/65